Thunder Horse PDQ – platforma wiertnicza typu GVA 40000
 Thunder Horse – pole naftowe w Zatoce Meksykańskiej